Asylum — пятый студийный альбом американской хэви-метал группы Disturbed. Официальный релиз состоялся 27 августа 2010 года в Германии и Австралии. Выход альбома в США состоялся 31 августа.

Asylum дебютировал на первом месте чарта Billboard 200 с числом продаж более 179,000. Это четвёртый альбом группы, который добрался до вершины этого музыкального чарта США. До этого такая же серия успешных альбомов была только у групп Metallica и Linkin Park.

Об альбоме 
Как и предыдущий альбом «Indestructible», Disturbed выпустили сами пластинку, к работе над которой они приступили в сентябре 2009 года и записывали в феврале 2010 года. Дэвид Дрейман описал его так: «Альбом всё также неразборчив, но он показывает уровень нашей зрелости. Мы чувствуем, что это самая сильная наша работа, над которой мы все трудились. Наш стиль сохранился, но с большой техничностью».

Согласно интервью 2008 года, лирически альбом будет столь же тёмным, агрессивным, сердитым и сильно бьющим. Музыка демонстрирует более тяжёлый звук, лирически темы варьируются от очень личных до политических и провокационных. 14 июля 2010 года был выпущен сингл «Another Way To Die». 19 июля была выпущена радио-версия главного трека «Asylum». 31 августа вышел сам альбом, который получил положительные отзывы от критиков.

Список композиций

Участники записи 
 Дэн Дониган — гитары, электроника (продюсер)
 Дэвид Дрейман — основной вокал (со-продюсер)
 Майк Венгрен — ударные, перкуссия (со-продюсер)
 Джон Мойер — бас-гитара, бэк-вокал

Чарты 
Альбом разошёлся в США тиражом 179 тысяч экземпляров в первую неделю после релиза и дебютировал на 1-й строчке хит-парада журнала Billboard.

Примечания 

Альбомы Disturbed
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Reprise Records
Альбомы альтернативного метала